Rifinitura, lavorazione meccanica
Rifinitura, altro nome per l'assist nel calcio